LUWI steht für:
 Ludwig-Windthorst-Schule Hannover

LU-WI steht für:
 Kanton Wiltz (ISO-3166-2-Code), luxemburgischer Kanton

Siehe auch:
 Luwier

Abkürzung